Cascina Cascinetta ima više značenja:
 Cascina Cascinetta, Alessandria
 Cascina Cascinetta, Milano
 Cascina Cascinetta, Pavia